Hōshido bezeichnet:

 Hōshido (Ibaraki), ein Ort in der japanischen Präfektur Ibaraki

Hōshido ist der Familienname folgender Personen:

 Mikio Hōshido (1947–1996), japanischer Gitarrist
 Shin’ya Hōshido (* 1978), japanischer Fußballspieler